Une collectivité est un groupe d'individus habitant le même pays, la même agglomération, ou ayant des intérêts communs.

Une collectivité peut correspondre à une personne morale.

Ainsi, une collectivité territoriale est une partie du territoire d'un État jouissant d'une autonomie de gestion au moins partielle (État fédéré, , département, commune).

Voir aussi 
Le collectivisme est un système économique visant à la mise en commun des moyens de production.

Références